Silvani ist der Familienname folgender Personen:

 Al Silvani (1910–1996), US-amerikanischer Boxtrainer
 Alberto Silvani (* 1946), italienischer römisch-katholischer Bischof
 Aldo Silvani (1891–1964), italienischer Schauspieler
 Antonio Silvani (1783–1847), italienischer Rechtswissenschaftler
 Eugenio Silvani, italienischer Automobilrennfahrer
 Ferdinando Silvani (1823–1899), italienischer Kupferstecher
 Francesco Silvani (Pseudonym Frencasco Valsini; ~1660–1728/44), italienischer Librettist
 Gherardo Silvani (1579–1675), italienischer Architekt und Bildhauer
 Giuseppe Antonio Silvani (1672–1727), italienischer Musikverleger und Komponist
 Jole Silvani (1910–1994), italienische Schauspielerin
 Maurilio Silvani (1882–1947), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat
 Pier Francesco Silvani (1619–1685), italienischer Architekt und Designer
 Walter Gustavo Silvani Rios (* 1971), argentinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Silvan (Name)
 Silvanus
 Silwan